Mauro Jörg, né le  à Coire, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière en club 
Mauro Jörg a débuté en LNB lors de la saison 2006-2007 avec le HC Coire, tout en évoluant simultanément avec l'équipe junior du HC Lugano. Lors de la saison suivante, il continue à partager son temps entre ces deux équipes, et dispute même une rencontre de LNA avec le HC Lugano. Continuant sa progression, il évolue la majeure partie de la saison 2008-2009 en LNA. En 2010, il est sélectionné au , en  par les Devils du New Jersey à l'occasion du repêchage d'entrée dans la LNH 2010.

Carrière internationale 
Mauro Jörg a participé au championnat du monde des moins de 18 ans en 2008, ainsi qu'au championnat du monde junior en 2009 et 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 || HC Arosa ||   || 7 || 4 || 1 || 5 || 8 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2006-2007 || HC Coire ||  LNB || 20 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || HC Lugano M-20 ||  Juniors Élites A || - || - || - || - || - || 4 || 2 || 3 || 5 || 6
|-
|2007-2008 || HC Coire ||  LNB || 40 || 11 || 9 || 20 || 33 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || HC Coire M-20 ||  Juniors Élites B || 4 || 4 || 1 || 5 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || HC Lugano ||  LNA || - || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2007-2008 || HC Lugano M-20 ||  Juniors Élites A|| - || - || - || - || - || 8 || 5 || 2 || 7 || 12
|-
| 2008-2009 || HC Lugano ||  LNA || 47 || 3 || 3 || 6 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Suisse M-20 ||  LNB || 5 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || HC Ceresio ||   Ligue || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || HC Lugano M-20 ||  Juniors Élites A || 3 || 0 || 3 || 3 || 0 || 2 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
|2009-2010 || HC Lugano ||  LNA || 44 || 1 || 7 || 8 || 14 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2009-2010 || HC Lugano M-20 || Juniors Élites A || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 ||HC Viège || LNB || - || - || - || - || - || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2010-2011 || HC Lugano || LNA || 50 || 3 || 9 || 12 || 26 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2011-2012 || HC Lugano || LNA || 48 || 4 || 3 || 7 || 8 || 6 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|2011-2012 || HC Sierre || LNB || 2 || 3 || 1 || 4 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 48 || 4 || 6 || 10 || 10 || 12 || 0 || 4 || 4 || 4
|-
|2013-2014 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 49 || 5 || 10 || 15 || 2 || 9 || 3 || 1 || 4 || 4
|-
|2014-2015 || HC Davos || LNA || 49||14 ||8 ||22 || 14|| 14||2 ||2 ||4 || 2
|-
|2015-2016 || HC Davos || LNA || 47 || 11 || 18 || 29 || 4 || 9 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
|2016-2017 || HC Davos || LNA || 32 || 7 || 7 || 14 || 4 || 10 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
|2017-2018 || HC Davos || LNA || 36 || 5 || 11 || 16 || 29 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2018-2019 || HC Lugano || LNA || 50|| 5 || 10|| 15|| 10|| 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2019-2020 || HC Lugano || LNA || 39|| 1|| 3|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 43|| 4|| 7|| 11|| 6|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2021-2022|| HC Fribourg-Gottéron || LNA ||  ||

Internationales 

|2008 ||  || CM -18 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 ||     
|-
|2009 ||  || CM Jr. D1||  5 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  Promotion    
|-
|2010 ||  || CM Jr. || 7 || 3 || 1 || 4 || 4 ||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en avril 1990
Naissance à Coire
Sportif grison
Joueur international suisse de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur du HC Arosa
Joueur du HC Coire
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Viège
Joueur du HC Sierre
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Fribourg-Gottéron